Kannu (Kastre), dorp in de Estlandse gemeente Kastre
 Kannu (Võru), dorp in de Estlandse gemeente Võru vald